Пољани могу бити:

 Пољани (племе), вишезначна одредница
 Пољани (Требишов), насељено место у округу Требишов, Кошички крај, Словачка
 Пољани (Какањ), насељено место у општини Какањ, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина
 Пољани (Крешево), насељено место у општини Крешево, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина
 Пољани (Грубишно Поље), насељено место града Грубишног Поља, Бјеловарско-билогорска жупанија, Хрватска

Види још 
 Пољана
 Пољане
 Поље